Krynka – rzeka w Polsce, dopływ Oławy
 Krynka – rzeka w Polsce i na Białorusi, dopływ Świsłoczy
 Krynka Łukowska – przystanek kolejowy w Krynce w woj. lubelskim
2 miejscowości w Polsce:
 Krynka – osada w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Krynka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków